Tet – litera alfabetu hebrajskiego
 Tết – wietnamskie święto Nowego Roku
 Têt – rzeka we Francji
 Ofensywa Tết – ofensywa podjęta siłami Việt Cộngu i regularnej armii północnowietnamskiej na południowy Wietnam w czasie wojny wietnamskiej.